{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69301) - || 1992 ES8 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69302) - || 1992 EZ10 || 6 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69303) - || 1992 EM13 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69304) - || 1992 EA14 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69305) - || 1992 EJ14 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69306) - || 1992 EN29 || 3 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (69307) - || 1992 ON || 28 juli 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (69308) - || 1992 PK1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (69309) - || 1992 PL1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (69310) - || 1992 PQ1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (69311) Russ || 1992 QC || 21 augustus 1992 || Siding Spring || D. I. Steel
|-
| (69312) Rogerbacon || 1992 SH17 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (69313) - || 1992 SW18 || 22 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69314) - || 1992 SW21 || 22 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69315) - || 1992 UR2 || 20 oktober 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (69316) - || 1993 FP8 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69317) - || 1993 FB20 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69318) - || 1993 FQ20 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69319) - || 1993 FA29 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69320) - || 1993 FJ30 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69321) - || 1993 FH34 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69322) - || 1993 FX41 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69323) - || 1993 FZ41 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69324) - || 1993 FY46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69325) - || 1993 FP48 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69326) - || 1993 FU49 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69327) - || 1993 FJ60 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69328) - || 1993 FY80 || 18 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (69329) - || 1993 GH1 || 15 april 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (69330) - || 1993 HO2 || 19 april 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69331) - || 1993 LE1 || 13 juni 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (69332) - || 1993 LJ1 || 13 juni 1993 || Siding Spring | R. H. McNaught
|-
| (69333) - || 1993 OU8 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69334) - || 1993 PT1 || 14 augustus 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69335) - || 1993 RT6 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69336) - || 1993 SJ || 16 september 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69337) - || 1993 SQ5 || 17 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69338) - || 1993 TM6 || 9 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69339) - || 1993 TF11 || 15 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69340) - || 1993 TA15 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69341) - || 1993 TD18 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69342) - || 1993 TT19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69343) - || 1993 TO29 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69344) - || 1993 TH30 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69345) - || 1993 TE31 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69346) - || 1993 TV32 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69347) - || 1993 TM41 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69348) - || 1993 UH8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69349) - || 1993 VU || 9 november 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (69350) - || 1993 YP || 17 december 1993 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| (69351) - || 1994 AE3 || 15 januari 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (69352) - || 1994 AR5 || 5 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69353) - || 1994 AE9 || 8 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69354) - || 1994 CZ2 || 10 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69355) - || 1994 CM12 || 7 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69356) - || 1994 CA17 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69357) - || 1994 FU || 21 maart 1994 || Siding Spring || G. J. Garradd
|-
| (69358) - || 1994 PC9 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69359) - || 1994 PH10 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69360) - || 1994 PJ12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69361) - || 1994 PA13 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69362) - || 1994 PX13 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69363) - || 1994 PK14 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69364) - || 1994 PU30 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69365) - || 1994 QF || 26 augustus 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69366) - || 1994 RF6 || 12 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69367) - || 1994 SD || 30 september 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69368) - || 1994 SE8 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69369) - || 1994 SP9 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69370) - || 1994 SF11 || 29 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69371) - || 1994 TA1 || 2 oktober 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (69372) - || 1994 UA6 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69373) - || 1994 UL6 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69374) - || 1994 UH7 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69375) - || 1994 VG1 || 4 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69376) - || 1994 WR1 || 27 november 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69377) - || 1994 WJ3 || 28 november 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (69378) - || 1994 WA8 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69379) - || 1994 WC13 || 28 november 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69380) - || 1994 YK2 || 31 december 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69381) - || 1995 BH || 23 januari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69382) - || 1995 BQ8 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69383) - || 1995 BK13 || 31 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69384) - || 1995 CQ3 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69385) - || 1995 DH6 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69386) - || 1995 DL6 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69387) - || 1995 DN7 || 24 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69388) - || 1995 ER5 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69389) - || 1995 FD4 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69390) - || 1995 FH5 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69391) - || 1995 FF6 || 23 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69392) - || 1995 FV7 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69393) - || 1995 FY7 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69394) - || 1995 FA8 || 25 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69395) - || 1995 FO12 || 27 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69396) - || 1995 FN17 || 28 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69397) - || 1995 FO17 || 28 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69398) - || 1995 FH19 || 29 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69399) - || 1995 GD4 || 4 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69400) - || 1995 OO2 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten